Афрички дрвни љускавац или афрички љускавац пењач (, [Фатагинус] — „љускавац”) је род љускаваца, из потпородице мали афрички љускавци (лат. -{Phatagininae}-) унутар породице Manidae, који настањује подручје подсахарске Африке. Овај род укључује двије живуће врсте љускаваца.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из рода Phataginus живе на углавном на дрвећу и више су прилагођене овом начину живота него други афрички љускавци. Однос дужина главе напрема тјелу и репу код ови врста љускаваца је <1, док је код других љускаваца >1. Длаке између љуски и на остатку тјела код ови врста су ријетке и кратке. Задња ивица љуски, у средњем реду на горњој страни репа, се завршава са три врха. Горњи дио предњи стопала је длакав и није покривен љускама. Горњи дио задњи стопала (гледано са леђа) није покривен љускама, са длакавом зоном присутном између основе канџи и љуски задњи стопала. Основа прве канџе на предњим и задњим стопалима је иза основе пете канџе. Дужина треће канџе на предњим стопалима је двоструко дужа од дужине друге и четврте канџе. Ове врсте не посједују ушне шкољке.

Еволуција 
Према генетским истраживањима, унутар афричке гране љускаваца, мали афрички љускавци (потпородица Phatagininae) су се одвојили од велики афрички љускаваца (потпородица Smutsiinae) око 22,9 милиона година. Око 13,3 милиона година преци данашње двије врсте дрвни љускаваца су се одвојили једни од других, формирајући нове врсте.

Систематика

Историја класификације 
У прошлости је овај род, као подрод, био уврштаван унутар рода Manis, али је касније препознат као засебна група. Једно вријеме су овај род и потпородица (тада као племе) били уврштени унутар потпородице Smutsiinae, но касније су уврштени као блиски сродници те потпородице.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Phataginus.

Временска распрострањенст

Унутар породице Manidae

Унутар рода Phataginus

Види још 
 Класификација сисара
 Љускавци (породица)

Референце 

Љускавци
Сисари Африке